Phoronis är ett släkte av hästskomaskar som beskrevs av Wright 1856. Enligt Catalogue of Life ingår Phoronis i fylumet hästskomaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Phoronidae, fylumet hästskomaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Hästskomaskar
Phoronis